Heyes est un patronyme porté notamment par :

  (1960-), psychologiste britannique ;
 David Heyes (1946-), homme politique britannique ;
 Douglas Heyes (1919-1993), réalisateur de cinéma et de télévision, scénariste, producteur de cinéma et de télévision et romancier américain ;
 Herbert Heyes (1889-1958), acteur américain ;
  (1948-), personnalité politique allemande.